«Right Here, Right Now» — это четвёртый официальный сингл с саундтрека Классный мюзикл: Выпускной, исполненный Заком Эфроном и Ванессой Хадженс в роли Троя Болтона и Габриэллы Монтез. Это второй трек с трек-листа саундтрека. Однако, когда песня была спета в фильме, второй куплет был пропущен. Но в полном выпуске фильма, второй куплет поется позже, как реприза, когда Трой и Габриэлла дома.

Релиз 
Радиоверсия песни вышла в свет на Radio Disney 10 октября 2008 как часть Планетной Премьеры ролика и достигла #2 в Top 30 Countdown, и оставалась там до 6 недель. Песня была выпущена позже эксклюзивно на iTunes 14 октября.

В версии песни в фильме Ванесса Хадженс поет строчку "Then I would thank that star, that made our wish come true, " а также часть второго куплета. На саундтреке же эти строки поет Зак Эфрон.

Клип 
Предпросмотр сцены из фильма (сделанный как клип) был выпущен на Disney Channel. В нём показаны Трой и Габриэлла, поющие и вспоминающие особенные моменты в домике на дереве Троя. Это песня о том, как будущее скоро наступит, и что мы должны растягивать каждую секунду.

Форматы и треклисты 
Трек-лист цифрового сингла iTunes
 «Right Here, Right Now» (Альбомная версия) — 3:55

Версии на иностранном языке 
Сингл был записан и выпущен на различных языках национальными поп-звездами на международных рынках.

Поп-баллады
Синглы Ванессы Хадженс
Синглы Зака Эфрона
Песни из «Классного мюзикла»
Песни Ванессы Хадженс